Il doppio del torneo di tennis Paris Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Mansour Bahrami e Diego Pérez.

Teste di serie
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (primo turno)
 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1986